Окушко — фамилия. Известные носители:
 Окушко, Борис Иванович (1924—2003) — советский партийный и профсоюзный деятель, первый секретарь Новокузнецкого горкома КПСС.
 Окушко, Владимир Игнатьевич (1890—1965) — участник Белого движения на Юге России, командир бронепоезда «Единая Россия», полковник.

См. также 
 Окушки — деревня в составе Ходоровского сельсовета Горецкого района Могилёвской области Республики Беларусь.